Sangria (bebida)
 Sangria (medicina)
 Sangria (mecânica)

Desambiguação